1995 Голяма награда на Австралия е 11-о за Голямата награда на Австралия и седемнадесети последен кръг от сезон 1995 във Формула 1, провежда се на 12 ноември 1995 година на пистата Аделаида в Австралия.

Репортаж 
Състезанието е с 81 обиколки а победител е Деймън Хил с Уилямс-Рено, втори остана Оливие Панис с Лижие и трети завърши Джани Морбидели с Футуърк. Само 8 болида са завършили от 23 стартирали са завършили състезанието. По брой посещаемост за зрители рекорда надхвърля 210 000 преди този рекорд да бъде подобрен през 2000 за Гран При на САЩ.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Бележки 
 Последно състезание за: Марк Блъндел, Карл Вендлингер, Таки Иное, Бертран Гашо.
 Това е последния път който домакин в това състезание е Аделейд.
 Това е последния път в който всички отбори са с традиционни номера. От 1996 всички отбори ще носят номерата от където са завършили предишния сезон.
 Джани Морбидели спечели (и Футуърк) първи подиум.
 Мика Хакинен се контузи по време на петъчната квалификация след като излетя на завоя Брювери. Той обаче оцеля от този инцедент и се завръща в началото на 1996.
 Това е последния път в който са използвани за старт червени и зелени светлини. От 1996 ще бъдат използвани 5 червени светлини които ще бъдат изгасени на старта.
 Това е последен път в който участват повече от 22 болида преди да стане през 2010. За сезон 2010 участват 24 болида.
 Хайнц-Харалд Френтцен, Джони Хърбърт, Дейвид Култард, Еди Ървайн, Михаел Шумахер, Герхард Бергер и Жан Алези отпаднаха от топ 3 по време на състезанието.

Източници 
 

Голяма награда на Австралия